Scherfer ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Scherfer (* 1960), deutscher Fernsehmoderator und Redakteur
 Peter Scherfer (1945–2008), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler